Viola se poate referi la:

 Viola, nume de botez feminin, variantă a numelui Viorica
 Viola, gen de plante din familia Violaceae
 Viola, gen de fluturi din familia Hesperiidae
 Violă, instrument muzical cu coarde și arcuș

Organologie (în muzică)
Viola este și un cuvânt italienesc preluat ca atare în unele sintagme, parțial echivalent cu denumirea instrumentului muzical deja amintit. Cazuri mai importante sunt:
 Viola da braccio (it. „pentru braț”) este unul dintre strămoșii direcți ai familiei viorii moderne
 Viola da gamba (it. „pentru picior”), instrument ieșit din uz, strămoș indirect al contrabasului. Vezi și Familia violei da gamba.
 Viola d'amore, instrument ieșit din uz, cu un număr mare de corzi, dintre care unele sunt simpatice
 Viola Profonda

Personalități
 Luigi Viola (1851-1924), arheolog italian
 Roberto Eduardo Viola (n. 1924), fost președinte al Argentinei
 Viola (Elefteriu)

Denumiri geografice
 Viola (Arkansas)
 Viola (Delaware)
 Viola (Iowa)
 Viola (Piemont)

Legături externe

Vezi și